Liste der Baudenkmäler in Forst bzw. Liste der Baudenkmale in Forst steht für:

 Liste der Baudenkmale in Forst (Lausitz)
 Liste der Baudenkmäler in Aachen-Forst